

Miejscowości w Bułgarii 
 Trojanowo – wieś w obwodzie Burgas
 Trojanowo – wieś w obwodzie Stara Zagora

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Trojanowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Klukowo 
 Trojanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina

Zobacz też 
 Trojan, Trojanowice, Trojanów, Trojanówek, Trojanówka, Trojany